CAPI é o acrónimo para Computer Assisted Personal Interviewing, que significa 
Entrevista Pessoal Assistida por Computador. Trata-se de uma técnica de inquérito que utiliza um questionário baseado no computador. Como alternativa aos questionários em papel, o CAPI permite ao entrevistador orientar a sua entrevista seguindo um algoritmo disponibilizado pelo computador. O software tem a capacidade de configurar a ordem e o tipo de questões baseando-se nas respostas anteriores, ou na informação que já dispõe sobre o participante. Desse modo, as entrevistas deixam de ser genéricas e passam a ser mais focadas no entrevistado.

Veja também
 CATI

Ligações externas
Software livre:
 Java CAI Framework
 YaaCs
 Mod_Survey

Software proprietário:
 QUESTMANAGER homepage
 CATI Software: Survent, WebCATI and WebSurvent
 CATI Software: Confirmit CAPI and Confirmit CAWI
 CATI Software: WebCATI, WebCAPI
 CAWI software
 SurveyWriter CAWI

Estatística